Niantic – azienda di software e videogiochi
Niantic – nave baleniera giunta a San Francisco durante la corsa all'oro californiana
Niantic – tribù di nativi americani
Niantic – fiume del Connecticut
Niantic – CDP del Connecticut
Niantic – villaggio dell'Illinois